Лучинино — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 49 км.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок фермы № 2 совхоза «Бушуиха» переименован в Лучинино.

Население

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района